Масычево — название населённых пунктов в России:

 Масычево — хутор в Грайворонском районе Белгородской области.
 Масычево — село в Бутурлиновском районе Воронежской области.